Чемпионат Италии по фехтованию - ежегодное соревнование по фехтованию, которое организовывается Федерация фехтования Италии. Среди мужчин чемпионат проводится с 1906 по всем видах оружия. Среди женщин турнир начал проводиться позднее: на рапирах с 1928 года, на шпагах с 1988 года, на саблях с 1999 года.

Список чемпионов Италии в личных первенствах

Ссылки 
 Призёры чемпионатов Италии
 Сайт федерации фехтования Италии

Соревнования по фехтованию в Италии
Италия
фехтование